Lagtävlingen i fälttävlan i ridsport vid olympiska sommarspelen 2004 var en av sex ridsportgrenar som avgjordes under de olympiska sommarspelen 2004.

Medaljörer

Resultat

Efter individ

Efter lag

   - 140,4
 Nicolas Touzaint med hästen Galan de Sauvagere, 33,4
 Jean Teulere med hästen Espoir de la Mare, 46,4
 Didier Courrèges med hästen Debat D'Estruval, 60,6
 Cedric Lyard med hästen Fine Merveille, 70,6
 Arnaud Boiteau med hästen Expo du Moulin, 1000,0
   - 143,0
 Pippa Funnell med hästen Primmore's Pride, 42,6
 Leslie Law med hästen Shear L'Eau, 44,4
 Mary King med hästen King Solomon III, 56,0
 Jeanette Brakewell med hästen Over To You, 57,8
 William Fox-Pitt med hästen Tamarillo, 1000,0
   - 145,6
 Kimberly Severson med hästen Winsome Adante, 41,2
 Amy Tryon med hästen Poggio II, 51,8
 Darren Chiacchia med hästen Windfall 2, 52,6
 John Williams med hästen Carrick, 60,8
 Julie Richards med hästen Jacob Two Two, 67,0
   - 147,8
 Hinrich Romeike med hästen Marius, 45,2
 Bettina Hoy med hästen Ringwood Cockatoo, 49,6
 Andreas Dibowski med hästen Little Lemon, 53,0
 Frank Ostholt med hästen Air Jordan, 54,0
 Ingrid Klimke med hästen Sleep Late, 1000,0
   - 176,2
 Heelan Tompkins med hästen Glengarrick, 48,0
 Matthew Grayling med hästen Revo, 59,2
 Blyth Tait med hästen Ready Teddy, 69,0
 Daniel Jocelyn med hästen Silence, 70,8
 Andrew Nicholson med hästen Fenicio, 149,6
   - 185,8
 Rebel Morrow med hästen Oaklea Groover, 50,2
 Phillip Dutton med hästen Nova Top, 50,8
 Stuart Tinny med hästen Jeepster, 84,8
 Andrew Hoy med hästen Mr Pracatan, 135,4
 Olivia Bunn med hästen Top of the Line, 1000,0
   - 193,0
 Constantin van Rijckevorsel med hästen Withcote Nellie, 54,4
 Karin Donckers med hästen Gormley, 56,4
 Hendrik Degros med hästen Mr, Noppus, 82,2
 Dolf Desmedt med hästen Bold Action, 92,2
 Joris Vanspringel med hästen Over and Over, 1000,0
   - 217,0
 Mark Kyle med hästen Drunken Disorderly, 67,0
 Niall Griffin med hästen Lorgaine, 73,2
 Susan Shortt med hästen Just Beauty Queen, 76,8
 Sasha Harrison med hästen All Love du Fenaud, 102,4
 Edmond Gibney med hästen Kings Highway, 152,6
   - 234,0
 Magnus Gallerdal med hästen Keymaster, 63,8
 Sara Algotsson med hästen Robin des Bois, 79,8
 Linda Algotsson med hästen Stand By Me, 90,4
   - 257,2
 Giovanni Menchi med hästen Hunefer, 76,4
 Stefano Brecciaroli med hästen Cappa Hill, 80,0
 Fabio Magni med hästen Vent D'Arade, 100,8
 Susanna Bordone med hästen Ava, 125,0
   - 301,0
 Raul Senna med hästen Super Rocky, 95,4
 Rafael Gouveia, Jr, med hästen Mozart, 100,6
 Sergio Marins med hästen Rally LF, 105,0
 Andre Paro med hästen Land Heir, 123,8
 Remo Tellini med hästen Especial Reserve, 148,2
   - 301,2
 Michael Winter med hästen Balista, 88,0
 Bruce Mandeville med hästen Larissa, 89,2
 Garry Roque med hästen Waikura, 124,0
 Hawley Bennett med hästen Livingstone, 168,0
 Ian Roberts med hästen Mata-riki, 229,6
   - 306,4
 Harald Ambros med hästen Miss Ferrari, 69,2
 Harald Siegl med hästen Gigant 2, 95,8
 Harald Riedl med hästen Foxy XX, 141,4
 Margit Appelt med hästen Ice On Fire, 271,8
 Andreas Zehrer med hästen Raemmi Daemmi, 1000,0
   - 376,4
 Kamil Rajnert med hästen Marengo, 87,2
 Andrzej Pasek med hästen Dekalog, 114,8
 Pawel Spisak med hästen Weriusz, 174,4

Referenser

Externa länkar 

Ridsport vid olympiska sommarspelen 2004